Бачинива има више значења:

 Општина Бачинива (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачинива (Бачинива, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику